Родниковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Курганинского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Родниковский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — станица Родниковская.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Курганинского района
Сельские поселения Краснодарского края